Puya désigne :

Patronyme 
Michael Puya, un Autrichien
Morteza Puya, un politicien pakistanais

Autre signification 
Puya est un album du groupe musical portoricain éponyme Puya
 Puya est un genre de musique.
Puya désigne, dans la corrida, la pointe d’acier à l'extrémité d'une pique
Puya est un genre de plantes à fleur de la famille des Bromeliaceae.
Puya est rappeur (chanteur de rap) roumain solo (anciennement membre du groupe La Familia)
 Tunnel de la Puya en Haute-Savoie.